ABJ steht für:
 American Bee Journal
 Flughafen Abidjan (IATA-Code)
 Abaeté Linhas Aéreas (ICAO-Code), brasilianische Fluggesellschaft
 ABJ. Architekten
abj steht für:
 Aka-Bea (ISO-639-3-Code), Groß-Andamanische Sprache der Groß-Andamaner auf South Andaman Island

ABJ